Глинн () — многозначное понятие.

Топонимы 
 Глинн — железнодорожная станция в Северной Ирландии.
 Глинн — округ штата Джорджия, США.

Персоналии

А 
 Глинн, Алан (род. 1960) — американский писатель.
  (1923—2014) — британский бактериолог, член Королевской коллегии врачей (с 1974).

Б 
  (род. 1991) — британский регбист, игрок Чемпионата Англии в составе клуба «Харлекуинс».
 Глинн, Берт (Бёртон Сэмюэл Глинн; 1925—2008) — американский фотограф.
  (1900—1978) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Коллингвуд».
  (1925—2013) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Кливленд Индианс».
  (род. 1967) — канадский хоккеист, финалист Кубка Стэнли в составе клубов «Миннесота Норт Старз» (1991) и «Ванкувер Кэнакс» (1994).
  (1910—1986) — ирландский юрист и политик, член Палаты представителей (1954—1957).

В 
  (род. 1956) — британский телепродюсер, номинант на премию Европейской киноакадемии за лучший фильм (1989).

Г 
 Глинн, Герберт — британский политик, мэр Болтона (1969—1970).

Д 
  (Десмонд Глинн; 1928—2017) — ирландский футболист, обладатель Кубка Ирландии (1954) в составе клуба «Драмкондра».
  (1800—1871) — американский военно-морской офицер и дипломат, первый американский участник успешных переговоров с Японии в период её самоизоляции.
  (1867—1930) — американский политик, член Палаты представителей от штата Коннектикут (1915—1923, 1925—1930).
 Глинн, Джесс (род. 1989) — британская певица, автор песен, сольная исполнительница.
  (1932—2007) — американская телевизионная сценаристка, лауреат телевизионной премии Гильдии сценаристов США за дневной сериал «В поисках завтрашнего дня» (1985).
  (1799—1863) — британский инженер паровых двигателей, обладатель серебряной Медали Телфорда Института инженеров-строителей (1847) и золотой Медали Исиды Королевского общества искусств (1836), член Лондонского королевского общества (с 1838).
  (1869—1951) — ирландский юрист и политик, глава Совета графства Голуэй (1902—1912), брат Пэдди Глинна.
  (1602/1603-1666) — английский юрист и политик, член Палаты общин от Вестминстера (1640—1648), Карнарвоншира (1654—1656, 1660—1661) и Флинтшира (1656), Лорд главный судья Англии и Уэльса (1655—1660), мирской делегат Вестминстерской ассамблеи (ок. 1643—1649), сын шерифа Англси Уильяма Глинна, отец Уильяма Глинна, 1-го баронета.
  (1713—1777) — британский юрист и политик, член Палаты общин от Флинтшира (1741—1747) и Флинта (1753—1777), шериф Флинтшира (1751).
  (1722—1779) — британский юрист и политик, член Палаты общин от Мидлсекса (1768—1779), судья-рекордер Лондона (1772—1779).
  (род. 1993) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии и Национальной лиги хёрлинга (2017) в составе команды Голуэя.
  (ок. 1917—1959) — ирландский спортивный функционер, президент Ирландского регбийного союза (1958—1959).
 Глинн, Джонни (род. 1966) — бывший ирландский футболист.
  — британский эпидемиолог, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины, член Королевской коллегии врачей.
  (род. 1929) — британский гребец, серебряный медалист в восьмёрках и бронзовый медалист в четвёрках с рулевым Игр Британской империи и Содружества наций (1954).

И 
  (род. 1928) — британский физиолог, профессор Кембриджского университета (с 1986), член Лондонского королевского общества (с 1970).

К 
  (род. 1941) — ирландский политик, член Сената Ирландии (1997—2011).
  (род. 1940) — американская театральная актриса, лауреат премии «Тони» лучшей актрисе второго плана в мюзикле (1979), художественный руководитель Актёрской студии (2004—2007).
 Глинн, Крис — британский регбист, победитель Чемпионата графств Англии (2003) в составе команды Ланкашира.
  (род. 1974) — британский пианист-аккомпаниатор, участник удостоенного премии «Грэмми» хорового выступления (2012), преподаватель вокала Королевского музыкальной академии и Королевского музыкального колледжа.
  (род. 1989) — новозеландский игрок в хоккей на траве, победитель Женского хоккейного турнира чемпионов (2009) в составе национальной сборной, серебряный (2010) и бронзовый (2014) медалист Игр Содружества.
  (род. 1958) — американский телепродюсер, лауреат премии «Эмми» за информационную телепередачу TV Nation (1995).

Л 
  (род. 1982) — ирландский хёрлер и игрок в гэльский футбол, член сборной Ирландии по футболу по международным правилам.
  (1903—1983) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Эссендон».
 Глинн, Леонард (1910—2005) — британский иммунолог, патолог и ревматолог, директор Института ревматологии Кеннеди (1972—1977), член Королевской коллегии врачей (с 1963).
  (род. 1981) — американская художница.
  — ирландский гримёр, лауреат премии Ирландской академии кино и телевидения (2007, 2010, 2012) и премии Британской академии в области телевизионного ремесла (2008).

М 
  (род. 1951) — канадский бобслеист, участник зимних Олимпийских игр (1980).
 Глинн, Мартин — ирландский музыкант, победитель фестиваля Общества музыкантов Ирландии в категории флейты (1992).
  (1871—1924) — американский политик, член Палаты представителей США (1899—1901), губернатор штата Нью-Йорк (1913—1914).
 Глинн, Меган — ирландский игрок в гэльский футбол, финалистка Чемпионата Ирландии (2019) в составе команды Голуэя.
 Глинн, Мишель — ирландский игрок в камоги, обладательница межпровинциального кубка (2000) в составе сборной Коннахта, чемпионка Ирландии в составе клуба «Пирсес» (1996, 1997, 2000—2002) и Национальной лиги камоги в составе команды Голуэя (2002).
  (1895—1991) — британский патолог растений и альпинистка.
  — американский социолог и экономист, профессор Школы управления Бостонского колледжа (с 2006), президент Академии управления (с 2018).
 Глинн, Мэттью — американский политик, мэр Нью-Бедфорда (штата Массачусетс; 1941—1942).

П 
  (род. 1954) — британский игрок в регбилиг, победитель Премьер-лиги (1976, 1977) и обладатель Кубка Вызова (1976) в составе клуба «Сент-Хеленс».
  — американский математик, заведующий кафедрой управления и инженерии Стэнфордского университета (2011—2015), лауреат Теоретической премии фон Неймана (2010).
  (1935—1986) — британская журналистка и писательница, редактор подразделения моды газты The Times, член Королевского общества искусств (с 1974).
  (Патрик Глинн; 1855—1931) — австралийский политик, министр иностранных дел Австралии (1913—1914), брат Джозефа Глинна.

Р 
  (род. 1974) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола и Центральной лиги Японии.
  — ирландский игрок в камоги, финалистка чемпионата Ирландии в составе команды Голуэя (2010) и клубного чемпионата Ирландии в составе клуба «Атенрай» (2007, 2009).
  (1719—1800) — британский врач, член Королевской коллегии врачей (с 1763).
  (род. 1981) — британский художник, выставлявшийся в частности в парижском Центре Помпиду и лондонской галерее Тейт; профессор Бартлеттской архитектурной школы Университетского колледжа Лондона.

С 
  (1807—1874) — британский политик и антиквар, член Палаты общин от Флинт-Бороус (1832—1837) и Флинтшира (1837—1841, 1842—1847), шериф (1831) и лорд-лейтенант Флинтшира (1845—1871), первый президент Кембрийской археологической ассоциации (1847—1849), правнук Джона Глинна, 6-го баронета.

Т 
  — австралийский кинопродюсер, лауреат премии Австралийской академии кинематографических и телевизионных искусств за лучший короткометражный художественный фильм (2015).
 Глинн-Карни, Том (род. 1994) — британский актёр театра и кино.
  (ум. 1648) — валлийский политик, шериф Карнарвоншира (1622), член Палата общин Англии (1624—1625, 1640), сын шерифа Англси Уильяма Глинна.
  — американский чиновник, управляющий Транспортной администрацией залива Массачусетс (1989—1991) и Портовой администрацией Массачусетса (2012—2018).
  (1841—1931) — британский патолог, первый профессор медицины Ливерпульского университетского колледжа (1884—1922), член Королевской коллегии врачей (с 1882).
  (1926—1994) — австралийский католический миссионер-марист, способствовавший нормализации отношений с Японией после Второй мировой войны.

У 
  (1566—1620) — английский политик, член Палаты общин от Англси (1593), шериф Англси (1597, 1618—1619), отец шерифа Томаса Глинна и Лорда главного судьи Джона Глинна.
  (1638—1990) — английский политик, член Палаты общин от Карнарвона (1660—1661), шериф Оксфордшира (1668, 1688) и Флинтшира (1673), сын Лорда главного судьи Джона Глинна, отец Уильяма Глинна, 2-го баронета.
  (1663—1721) — английский политик, член Палаты общин от Оксфордского университета (1698—1701) и Вудстока (1702—1705), шериф Оксфордшира (1706—1707), сын Уильяма Глинна, 1-го баронета.
  (1907—1977) — британский валлийский писатель.

Х 
  (1906—1969) — британский оперный певец, бас.

Ш 
  — ирландский игрок в камоги и тренер, чемпионка Ирландии (1996) и Национальной лиги камоги (1994) в составе команды Голуэя, чемпионка Ирландии в составе клуба «Пирсес» (1996, 1997, 2000—2002), тренер команды Голуэя — чемпиона Национальной лиги камоги (2005).

Э 
  (Эдвард Пол Глинн; род. 1953) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (1764—1840) — британский банкир и политик, шериф Корнуолла (1799).
  — британский кинематографист, лауреат премии Британской академии за образовательный программы для детей школьного (2009) и дошкольного (2012) возраста.
 Глинн, Энн — ирландский игрок в камоги, финалист Чемпионата Ирландии (1946) в составе команды Голуэя.
 Глинн, Эрнест (1873—1929) — британский теолог и врач-патолог, профессор патологии Ливерпульского университета (с 1912), член Королевской коллегии врачей (с 1913).

См. также